Black 47 bezeichnet:
 Black 47 (Band), US-amerikanische Folk-Band 
 Black 47 (Film), irischer Film von Lance Daly (2018)